Villa Albrecht steht für folgende Villen:

 Villa Albrecht (Haldensleben) in Haldensleben, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Villa Albrecht (Magdeburg) in Magdeburg-Herrenkrug, Sachsen-Anhalt